Panipat (district), een district van de staat Haryana in India
 Panipat (stad), de hoofdplaats van dit district